Vladimir Golovin kan syfta på bland andra:

* Vladimir Golovin (1834–1892), rysk skriftställare och översättare
 Vladimir Golovin (född 1970), ungersk handbollsspelare och -tränare